Ervenik je lahko:
 Ervenik Zlatarski, Zlatar-Bistrica (Hrvaška)
 Ervenik Zlatarski, Zlatar (Hrvaška)
 Ervenik (Hrvaška)